Woodborough kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Woodborough, Wiltshire, England, 
 Woodborough, Nottinghamshire, England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar